Соревнования по греко-римской борьбе в рамках Олимпийских игр 1928 года в тяжёлом весе (свыше 82,5 килограммов) прошли в Антверпене со 2 по 5 августа 1928 года в Power Sports Building. 

Для участия в соревнованиях заявились 19 спортсменов из 18 стран. От каждой страны мог принять участие лишь один представитель, но швейцарцы Куран и Кризинель на соревнования не прибыли; таким образом титул разыгрывался между 17 борцами. Самым молодым участником был Мехмет Чобан (23 года), самым возрастным участником Эмиль Ларсен (40 лет).

Фаворитом турнира был бронзовый медалист предыдущих игр, чемпион Европы 1927 года и серебряный призёр чемпионата Европы 1926 года венгр Раймунд Бадо. На медали также претендовали чемпион Европы 1926 года Георг Геринг и чемпион Европы 1925 года, а также серебряный призёр предыдущих игр в полутяжёлом весе в двух видах — греко-римской и вольной борьбе Рудольф Свенссон. 

Однако Бадо во втором и четвёртом кругах неожиданно проиграл и отнюдь не фаворитам. Наиболее удачно на турнире выступал Рудольф Свенссон. В предпоследнем круге он обеспечил себе золотую медаль, так как оставшиеся к тому времени не выбывшими из турнира  Георг Геринг и молодой борец Ялмар Нюстрём уже были им побеждены, и бороться Свенссону в последнем круге попросту было не с кем. Геринг и Нюстрём разыграли между собой серебряную медаль, и победил финский борец.

Призовые места

Первый круг

Второй круг

Третий круг

Четвёртый круг

Пятый круг

Шестой круг

Ссылки  
 Wrestling at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men's Heavyweight, Greco-Roman 
 Официальный отчёт игр

Борьба на летних Олимпийских играх 1928